Danguillaume ist der Familienname von:

 Andre Danguillaume (1920–2004), französischer Radsportler
 Camille Danguillaume (1919–1950), französischer Radsportler
 Jean Danguillaume (* 1932), französischer Radsportler
 Jean-Pierre Danguillaume (* 1946), französischer Radsportler und Sportlicher Leiter
 Jean-Louis Danguillaume (1949–2009), französischer Radsportler
 Marcel Danguillaume (1928–1989), französischer Radsportler
 Roland Danguillaume (1925–2018), französischer Radsportler